Bettiol est un patronyme pouvant désigner les personnalités suivantes : 
 Alberto Bettiol (1993-), coureur cycliste italien ; 
 Grégory Bettiol (1986-), footballeur français ;
 Italo Bettiol (1926-2022), réalisateur italien de films d'animation.

Homonymie de patronyme